Марио Ригони Стерн (, (1 ноября, 1921 — 16 июня 2008, Азиаго) — итальянский писатель и журналист, участник Второй мировой войны в составе  Итальянской армии, лауреат многочисленных литературных премий.

Биография и творческий путь 
Родился в альпийском городке Асиаго, где во время Первой мировой войны происходили жестокие бои. В 1938 году поступил в военную школу альпинизма в Аосте, участник походов в 1940—1941 годов в Греции и Албания, что позже отразил в романе «На высоте Албании» (1967). В 1942 году, возглавляя отряд альпийских стрелков, оказался на советском фронте, в кровопролитных боях на Дону потерял большую часть своих людей, прошёл тяжелое отступление. Белорусские крестьяне спрятали его дома и спасли ему жизнь. 5 мая 1945 года он пешком вернулся домой. В 1953 году Ригони Стерн описал эти события в своём первом и самом знаменитом романе, основанном на записях личного дневника — «Сержант в снегах». Отмеченный премией «Виареджо», он по праву считается одной из лучших итальянских книг о войне. Потом почти 10 лет Ригони Стерн ничего не писал. В 1962 году вновь начинает творить и издаёт книгу «Глухой лес», о своей родине и людях, там проживавших.

В 1978 году издаёт роман «История Тёнле» — об обычном человеке, в жизнь которого вторглись события Первой мировой войны. Темы двух войн никогда не покидала писателя — основываясь на семейных преданиях и собственных воспоминаниях, Стерн написал сборник рассказов «Война альпийских стрелков» (1967), романы «Возвращение на Дон» (1973) и «Год победы» (1985). В романе «Время года Джакомо» (1995) рассказывается о людях, ценой бесконечных потерь освободивших Италию от фашистов и немецких оккупантов, а в 1950-тых вынужденных искать лучшей доли в далёких странах. В 2000 году опубликован исторический труд Ригони Стерна «1915-1918: Война на плоскогорьях».

В течение многих лет писатель публикует короткие рассказы на страницах газеты «Стампа» — они вошли в сборник «Волшебный Колобок и другие произведения» (1999), «Далекие зимы» (1999), «Между двух войн и другие истории» (2000). В жанре мини-репортажей о путешествиях написаны «Молодые мудрецы из Коимбры» (Португалия), «На семи озерах короля-глухаря» (Словения), «Феи и яд богемского леса».

Умер 16 июня 2008 года, после продолжительной болезни на 86 году жизни.

Стерн был лауреатом многочисленных литературных премий. О нём в 1999 году был снят документальный фильм «Mario Rigoni Stern».

Библиография 
 1954 — «Сержант в снегах» (Le Sergent dans la neige (Il sergente nella neve), ISBN 2-264-02080-6)
 1967 — «На высоте Албании»
 1967 — «Война альпийских стрелков» (1967),
 1973 — «Возвращение на Дон» (роман) (Retour sur le Don (Ritorno sul Don), ISBN 2-84321-019-4)
 1978 — «История Тьонле» (роман) (Histoire de Tönle (Storia di Tönle), ISBN 2-86432-068-1)
 1985 — «Год победы» (l'année de la victoire (L'anno della vittoria), ISBN 2-264-03008-9)
 1980 — Сборник рассказов «Люди, леса и пчелы»
 1990 — «Книга о животных»
 1991 — «Дикая дубрава»
 1994 — «в Ожидании рассвета»
 1995 — «Время года Джакомо» (роман)
 2000 — «1915-1918: Война на плоскогорьях»

См. также 
 (12811) Ригонистерн — астероид, названный в честь писателя.

Примечания

Ссылки 
 Марион Ригони Стерн
 Premio Rigoni Stern
 Mauro Corona ricorda Mario Rigoni Stern
 Gianni Giolo e Beniti Gramola sul ruolo di Rigoni Stern durante il fascismo
 Times online: Mario Rigoni Stern: reclusive Italian writer
 The Independent: Mario Rigoni Stern: Author of 'The Sergeant in the Snow'
 The Guardian: Mario Rigoni Stern

Писатели Италии
Люди, в честь которых назван астероид
Почётные доктора Падуанского университета